Finländska Mästerskapsserien i fotboll''' 1932 bestod av 8 lag, och HPS Helsingfors vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser 
 Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1932 i Finland
Fotbollssäsongen 1932
 1932